Бургсдорф () — фамилия немецкого происхождения и топоним.

Носители фамилии 
 
 Бургсдорф, Дмитрий Фёдорович — в начале XX века заведующий кафедрой технологии неорганических веществ Томского технологического института (ныне политехнического университета), специалист по запуску химических заводов. Брат В. Ф. Бургсдорфа.
 Бургсдорф, Курт фон (1886—1962) — немецкий нацистский деятель и функционер, бригаденфюрер СС. Военный преступник.
 Бургсдорф, Фридрих Август Людвиг фон (1747—1802) — немецкий лесничий.

Топоним 
 Бургсдорф — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.